LNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Langimar (Papua Nuova Guinea)